BoOzy' OS e la Gemma di Cristal (o La Gemma di Cristal) (BoOzy' OS et la Gemme de Cristal, o La Gemme de Cristal) è un film d'animazione del 2013 diretto da J.K. Arsyn (con lo pseudonimo di Ken Arsyn).

Film tratto dalla serie animata BoOzy' OS, diretto e sceneggiato dall'ideatore della stessa.

Il cartone animato è uscito al Festival internazionale del film d'animazione di Annecy, 14 aprile 2013. Egli è arrivato primo al concorso internazionale "+ de courts! Online animation film contest by Annecy", organizzato da Dailymotion, Cartoon Network Studios e Annecy.

Il titolo del film si riferisce al premio di Annecy conosciuto a livello internazionale come "Le Cristal d'Annecy".

Trama 
Arrivata dallo spazio profondo, una mucca intergalattica invita BoOzy' OS, un uomo preistorico muscolare, a partecipare al più grande festival di film d'animazione dell'universo. BoOzy' OS si immagina già come la star principale e parte alla ricerca di “Cristal”, il famoso premio di Annecy, con l'aiuto di OSmic The Hedgeh' OS e di altri ragazzi fantastici. Però Mari' OS, losco pancione baffuto, è ben determinato ad accaparrarsi il malloppo prima di lui.

Ambientazione 
Il film parodia personaggi dei videogiochi, come Sonic the Hedgehog, Dottor Robotnik e Mario così come i film Disney, come Aladdin, Il re leone e La Bella e la Bestia. La Gemma di Cristal parodia anche la maggior parte dei film di J.K. Arsyn, come Il Cattivo, il Severo e il Senza Pieta e Stop-and-Cop.

Produzione 
Il film è stato prodotto da RED ƎYE Productions e distribuito da CreaSyn Studio.

Distribuzione 
Le date di uscita internazionali sono state:
 14 aprile 2013 in Francia
 14 gennaio 2020 in Italia
 18 agosto 2020 in Spagna (BoOzy' OS y la Gema de Cristal o La Gema de Cristal)
 23 gennaio 2023 in Bhutan
 24 gennaio 2023 a Singapore

Riconoscimenti 
 2013 – Festival internazionale del film d'animazione di Annecy: concorso "+ de courts! Online animation film contest by Annecy" (Primo posto)
 2014 – Paris à contre-jour: terza edizione (giugno) del "Mese del cortometraggio" (Gran vincitore)
 2020 – Oniros Film Awards: Candidatura per migliore animazione
 2020 – Sea & Beach Film Festival
 Candidatura per migliore colonna sonora
 Miglior locandina del film
 2022 – DIFF - Druk International Film Festival: Miglior film d'animazione (Premio per l'eccezionale risultato)
 2023 – WFCS - World Film Carnival Singapore: Miglior film d'animazione (Premio per l'eccezionale risultato)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Cortometraggi d'animazione
Film d'animazione francesi
Film basati su serie televisive d'animazione
Film sui dinosauri